Název Růžový potok má více vodních toků:

 Růžový potok (přítok Panenského potoka) – pravostranný přítok Panenského potoka v okrese Česká Lípa
 Růžový potok (přítok Podolského potoka) – levostranný přítok Podolského potoka v okrese Bruntál
 Růžový potok (přítok Úpy) – levostranný přítok Úpy v okrese Trutnov